Kartlewo (powiat goleniowski)
 Kartlewo (powiat świdwiński)